

Persone 
 Antonio Nardini – storico italiano
 Antonio Cancian Nardini (1951) – ingegnere e politico italiano
 Aristide Nardini Despotti Mospignotti (1826-1903) – storico dell'architettura e bibliotecario italiano
 Bruno Nardini (1921-1990) – editore, poeta, scrittore e saggista italiano
 Carlo Nardini, noto anche come Carlo da Forlì (...-1461) – arcivescovo cattolico italiano
 Davide Nardini (1999) – nuotatore italiano
 Domenico Nardini (1895-1979) – fotografo italiano
 Domenico Cancian Nardini (1947) – vescovo cattolico italiano
 Famiano Nardini, noto anche come Nardino e Famianus Nardinus, 1600 circa-1661) – archeologo italiano
 Galeazzo Nardini (1938-2016) – artista italiano
 Girolamo Nardini (1460-1538 circa) – pittore italiano
 Guido Nardini (1881-1928) – militare e aviatore italiano
 Helene Nardini (1971) – attrice italiana
 Maria Celeste Nardini (1942-2020) – politica italiana
 Mauro Nardini (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Paul Josef Nardini (1821-1862) – presbitero tedesco
 Pietro Nardini (1722-1793) – compositore italiano
 Renzo Nardini – Maestro del Lavoro
 Riccardo Nardini (1983) – calciatore italiano
 Stefania Nardini (1959) – scrittrice e giornalista italiana
 Stefano Nardini, o di Nardo, detto anche il cardinale di Milano (1420 circa-1484) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Stelio Nardini (1932-2016) – generale italiano
 Tommaso Nardini (1658-1718) – presbitero e pittore italiano
 Ugo Nardini (1951) – politico italiano

Altro
 April Nardini – personaggio della serie TV Una mamma per amica
 Distilleria Nardini – azienda storica di Bassano del Grappa
 Museo civico archeologico Oreste Nardini – museo di Velletri
 Nardini Editore – casa editrice di Firenze
 Palazzo Nardini - Ridarelli – edificio di Sant'Angelo in Vado, provincia di Pesaro e Urbino